Бржетислав Рыхлик (; 23 июля 1958, Угерске-Градиште, ЧССР) — чешский , , , , , .

Биография 
Изучал инженерное дело в университете. Работал рабочим на сельскохозяйственной фирме, был работником сцены. Начал свою карьеру в местном театре, был актёром региональных театров. Выступал на сцене театра в Брно.

С 1982 года — актёр и режиссёр чешской театральной студии «HaDivadlo» в Брно и гостевой режиссёр в других чешских театрах. Снимался в кино и на телевидении. Сыграл в более, чем 15 кино- и телефильмах.

В 1990—1994 годах преподавал в Академии музыки имени Яначека. Со второй половины 1990-х годов занимается преимущественно документалистикой, снял более 60 документальных фильмов. С 1997 года драматург чешского телевидения.

Печатается в чешской периодике. В 2001 году Рыхлик издал сборник эссе «Закат подвод в Чехии».

В 2015 году представил кинопрограмму специальной чешской платформы на Книжном арсенале в Киеве. В 2016 году стал режиссёром пьесы Вацлава Гавела «Санация».

Избранная фильмография 
Актёр
 Dedictví aneb Kurvaseneríká (2014)
 Bella mia (2013)
 Zdivocelá zeme (ТВ-сериал, 2001)
 O Drzgreslovi a Drzdukátovi (ТВ-сериал, 1997)
 Bumerang (1997)
 Drákuluv svagr (ТВ-сериал, 1967)
 Kaspar Hauser (1993)
 Petka s hvezdickou (1987)
 Hori (ТВ-сериал, 1982)

 Режиссёр и сценарист
 Quiet Happiness (1985)
 Pětka s hvězdičkou (1985)
 Vojtěch, řečený sirotek (1989)
 Pražákům, těm je hej (1990)
 The Inheritance or Fuckoffguysgoodday (1992)
 …ani smrt nebere (1996)
 Dědictví aneb Kurva se neříká (2014)

Награды 
Один из лауреатов престижной Европейской премии (1994). Награждён рядом международных и отечественных премий за свой фильм о Холокосте, роман «Ó, ty černý ptáčku» (1997) (Москва — Золотой победитель 1997, Фестиваль академических фильмов (Оломоуц, 1997; Пьеро — Гран-при 1997 года, FITES — Почётное упоминание 1997 года).

Его часовой документальный фильм о жизни семи стариков в Белых Карпатах «Jeden rok» получил одну из главных наград на фестивале в Кракове и премию Vox Humana в 1999 году.

Лауреат премии Novinářská křepelka (1992).

Примечания

Ссылки 
 
 Břetislav Rychlík

Преподаватели Академии музыки имени Яначека
Кинодокументалисты